USS Nevada ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al estado de Nevada.

 El primer Nevada fue una vapor de hélice construido en 1863, pero nunca llegó a ser armado, y fue vendido en 1872.
 El segundo  fue un monitor, dado de alta en 1902, renombrado Tonopah en 1909, y vendido en 1922.
 El tercer , fue un acorazado, dado de alta en 1916, fue dañado en el ataque a Pearl Harbor, tras lo cual, fue reparado y participó en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Fue usado como objetivo en la Operación Crossroads en 1946, y finalmente, hundido en prácticas de tiro en 1948.
 El cuarto , es un submarino nuclear de clase Ohio dado de alta en 1986.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos